Pikku Pukkisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pikku Pukkisaari (ö i Finland), Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, 
 Lilla Bockholm, ö, Nyland, Helsingfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar